Зеленина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Зеленина, Маргарита Николаевна (урожд. Шубинская, 1877—1965) — дочь актрисы М. Н. Ермоловой; переводчица пьес, автор воспоминаний.
 Зеленина, Ольга Николаевна (род. 1957) — заведующая химико-аналитической лабораторией Пензенского НИИ сельского хозяйства, в 2012 году обвинённая в причастности к контрабанде наркотиков. См. также 
 Зеленина улица